Please Please Me album dei Beatles
 Please Please Me brano musicale inserito nell'album